Ulica Górnośląska w Kaliszu
 Ulica Górnośląska w Warszawie

Górnośląska